Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die BNP Paribas Katowice Open 2013 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 6. und 7. April 2013 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

Qualifikation 2013
WTA Tour 2013